Тлингит или тлинкит:

 Тлинкиты (Тлингиты) — индейский народ атабаскской семьи
 Тлингитский язык — язык тлинкитов